Лагоа-Санта (Гояс) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Гояс.
 Лагоа-Санта (Минас-Жерайс) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.